Тантодзюцу () — появившийся в Америке, псевдояпонский, современный термин, означающий техники рукопашного боя с применением ножа.

Не существует традиционных дальневосточных школ боевых искусств, содержащих хоть сколько-нибудь ёмкую систему действий танто. Все техники представляют собой изолированные действия, копирующие основную технику стиля с поправкой на короткий клинок. Много экспериментировали с созданием систем боя с использованием ножей в школах госиндзюцу/дзюдзюцу периода Эдо, но попытки эти не оставили существенных следов, возможно из-за позднейшего доминирования дзюдо Кодокан.

Современный термин, образовался как антитеза разделам противодействия нападающему с ножом, т. н. «танто-дори»() существующими в различных стилях будо.

Часто приводимый в пример «танто-дзюцу» японский стиль Такэноути-рю, оперирует термином «кодати» и его раздел техник с коротким мечом, входит в общий раздел торитэ/когусоку (), не выделяясь в самостоятельное «дзюцу».

См. также 
 Рю
 Ножевой бой

Боевые искусства Японии